«Западное крыло» — американский политический драматический сериал, созданный Аароном Соркиным, который был в эфире на канале NBC с 22 сентября 1999 по 14 мая 2006 гг. Всего снято 154 эпизода, плюс специальные эпизоды.

Обзор 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! style="padding:0 8px;" rowspan="2" colspan="2"| Сезон
! style="padding:0 8px;" rowspan="2"| Эпизоды
! style="padding:0 80px;" colspan="2"| Даты показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#0048e5;"|
| 1
| 22
| 
| 
|-
| style="background:#846e49;"|
| 2
| 22
| 
| 
|-
| style="background:#056865;"|
| 3
| 21 
| 
| 
|-
| style="background:#115373;"|
| 4
| 23
| 
| 
|-
| style="background:#7b5353;"|
| 5
| 22
| 
| 
|-
| style="background:#bfbfbf;"|
| 6
| 22
| 
| 
|-
| style="background:#333;"|
| 7
| 22
| 
| 
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1999–2000)

Сезон 2 (2000–01)

Сезон 3 (2001–02)

Сезон 4 (2002–03)

Сезон 5 (2003–04)

Сезон 6 (2004–05)

Сезон 7 (2005–06)

Специальные эпизоды

Примечания

Ссылки 
 The West Wing on NBC — на сайте TV Guide  
 The West Wing (TV Series) — на сайте allmovie
 

Западное крыло